«The Best Damn Thing» () — четвертий та фінальний сингл третього студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «The Best Damn Thing». В США пісня вийшла 21 червня 2008.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2007
Сингли 2008
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Сингли RCA Records
Англомовні пісні
Глем-рок-пісні
Поп-панк-пісні